Оре́ховая Ро́ща — посёлок в составе Георгиевского района (городского округа) Ставропольского края Российской Федерации.

Варианты названия 
 Посёлок плодопитомника.

География 
Расстояние до краевого центра: 158 км.

Расстояние до районного центра: 5 км.

История 
Образован 30 апреля 1944 года.

В 1972 году Указом Президиума ВС РСФСР посёлок плодопитомника переименован в Ореховая Роща.

До 1 июня 2017 года находился в составе территории сельского поселения Шаумяновский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года, 91 % населения — русские.

Инфраструктура 
 Ставропольская опытная станция по садоводству Северо-Кавказского зонального НИИ садоводства и виноградарства РАСХН

Связь и телекоммуникации 
В 2016 году в посёлке введена в эксплуатацию точка доступа к сети Интернет (передача данных осуществляется посредством волоконно-оптической линии связи).

Примечания 

Населённые пункты Георгиевского района